Черни връх може да се отнася за:

Планински върхове 
 Черни връх, най-високият връх на Витоша;
 Черни връх, връх в планина Осогово;
 Черни връх, връх в Медни рид, близо до Бургас.

Села 
 Черни връх (област Бургас)
 Черни връх (област Монтана)
 Черни връх (област Шумен)

Друго 
 Черни връх (булевард в София)

Вижте също 
 Църни връх (община Вранска баня)
 Бойков връх